Rennes es una ciudad de Francia, capital de la región de Bretaña.

El término Rennes también puede referirse a:

 Rennes-les-Bains, comuna francesa, situada en el departamento del Aude, en Languedoc-Roussillon.
 Rennes-le-Château, comuna francesa, situada en el departamento de Aude, en Languedoc-Roussillon.
 La estación Rennes del metro de París.
 Jacques Rennes, escritor y filósofo francés.